Lord Kelvin ou William Thomson — físico britânico
Kelvin Mateus de Oliveira — jogador de futebol brasileiro, conhecido como Kelvin
kelvin — unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades

Desambiguações de antropônimos